Радченко, Андрей:
 Радченко, Андрей Фёдорович (1887—1938) — председатель Владимирского губисполкома, член ЦК ВКП(б).
 Радченко, Андрей Якимович (1900—1982) — украинский советский экономист, профессор.